Channel 4 News peut désigner deux chaînes de télévisions anglo-saxonnes :
 la Channel 4 News au Royaume-Uni,
 et Channel 4 News aux États-Unis.